Baldasseroni ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Mayer-Baldasseroni (* 1977), österreichischer Schriftsteller und Künstler
 Giovanni Baldasseroni (1795–1876), italienischer Politiker und Premierminister des Großherzogtums Toskana
 Simone Baldasseroni, eigentlicher Name von Biondo (Sänger) (* 1998), italienischer Rapper und Sänger